Luiz Antônio Cunha é um Escritor e Professor Universitário brasileiro. Mineiro de nascimento, paulista por criação e carioca por adoção. Sua vida profissional tem sido feita em instituições de ensino e pesquisa, como a PUC/RJ, a FGV, a Unicamp, a UFF e a UFRJ. É autor de trilogias sobre Educação Profissional e sobre Educação Superior. Luiz Antônio Cunha acredita que a Escola Pública não pode ser uma arena de disputas religiosas.

Obras do autor 
 Educação e religiões: a descolonização religiosa da escola pública. (2013).
 O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. (2005).
 O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. (2005).
 O ensino profissional na irradiação do industrialismo. (2005).
 O golpe na educação. (2002).
 O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. (2000).
 O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. (2000).
 O ensino profissional na irradiação do industrialismo. (2000).
 Educação, Estado e Democracia no Brasil. (1999). 
 Educação Brasileira: Projetos em Disputa (Lula X FHC na Campanha Eleitoral). (1995).
 A Universidade Reformanda - O Golpe de 1964 e a Modernização do Ensino Superior. (1988).
 A Universidade Critica - O Ensino Superior Na Republica Populista. (1983).
 A Universidade Tempora - O Ensino Superior da Colonia A Era de Vargas. (1980).
 Uma Leitura da Teoria da Escola Capitalista. (1980).
 Educação e Desenvolvimento Social No Brasil. (1975).
 Politica Educacional No Brasil: A Profissionalizacao No Ensino Medio. (1973).

Ligações Externas
 http://www.luizantoniocunha.pro.br

Escritores de Minas Gerais
Professores de Minas Gerais
Professores da Fundação Getulio Vargas
Professores da Universidade Estadual de Campinas
Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Colunistas do Brasil